1969/1970 byla 39. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se dvanáct týmů, vítězem ligy se stal tým IFK Helsinky.

Sezóna

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1969
Lední hokej v roce 1970
Sport ve Finsku v roce 1969
Sport ve Finsku v roce 1970